Bloody Sunday (in italiano Domenica di sangue) può riferirsi ai seguenti eventi:

 Bloody Sunday, fatto di sangue avvenuto allo stadio Croke Park di Dublino il  a opera dell'esercito britannico
 Bloody Sunday, disordini durante le marce da Selma a Montgomery negli Stati Uniti il 
 Bloody Sunday, fatto di sangue avvenuto a Derry, in Irlanda del Nord, il  a opera dell'esercito britannico
 Bloody Sunday, film del 2002 di Paul Greengrass ispirato ai fatti di Derry del 1972

Pagine correlate 
 Black Sunday
 Domenica di sangue
 Sunday Bloody Sunday